Cacaven ist der Name mehrerer Orte in Osttimor:

 Suco und Ort, siehe Cacavei
 Cacaven Lama im Suco Leuro, siehe Leuro